Lowa kan syfta på:

Geografi

Angola 

 Lovua, vattendrag,

Indonesien 

 Desa Lowa, administrativ by, Jawa Tengah,

Kongo-Kinshasa 

 Lowa (vattendrag i Kongo-Kinshasa), 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar